Euphysilla är ett släkte av nässeldjur. Euphysilla ingår i familjen Corymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Euphysilla